Бинтан, также именуемый Negeri Segantang Lada () — остров в архипелаге Риау, принадлежащем Индонезии. Часть провинции Острова Риау, административный центр которого, Танджунг-Пинанг, находится на юге острова и является его главным городом.

Площадь острова Бинтан — 2402,28 км². Территория острова образует округ Бинтан, один из шести округов провинции. Город Танджунг-Пинанг является автономным округом, входящим в округ Бинтан.

История Бинтана прослеживается до начала третьего столетия нашей эры. Остров процветал как торговый пункт на пути между Китаем и Индией, и на протяжении столетий принадлежал китайцам, британцам и затем вошёл в состав Голландской Ост-Индии по условиям Англо-голландской конвенции 1824 года. В 12 веке остров Бинтан был известен как «Пиратский остров», так как на нём была стоянка малайских пиратов, которые грабили торговые суда, которые плавали в прибрежных водах.

От курортной зоны острова Бинтан до Сингапура, ближайшего крупного города, 45-50 минут езды на моторном катамаране. На острове находится множество пляжей с международными отелями и курортами; самый известный из этих пляжей — Bintan Resorts, площадь которого — 300 гектаров. Острова архипелага Риау находятся прямо напротив этого курорта и разбросаны по всему Южно-Китайскому морю. Индонезия продвигает Бинтан в качестве лучшего туристического направления после Бали.

География и климат 

Бинтан — крупнейший из 3200 островов архипелага Риау и расположен в 10 километрах к востоку от острова Батам. Береговая линия острова — 105 км. Остров входит в провинцию острова Риау — провинции Индонезии, которая объединяет архипелаг Риау, острова Натуна, Анамбас и Линга. До июля 2004 года острова Риау входили в провинцию Риау.

Флора и фауна

Флора 
На Бинтане лесной покров находится в ограниченном районе на холмах. Обезлесивание делалось когда-то для выращивания гамбира (Uncaria gambir). Каждая плантация гамбира имела площадь в 30 гектаров. Для обработки листьев гамбира это имеет важное значение, поэтому леса вырубались на площади в 30 гектаров, то есть площади плантаций. Гамбир мог расти на одной плантации всего 12 лет и в итоге недостаток земель привел к сокращению количества лесов и выращивание гамбира было прекращено. В XX веке каучуковые плантации заменили плантации гамбира. Затем и каучуковые плантации были заброшены из-за проблем подтопления. Сейчас леса развиваются на высших точках холмов, где подтопление не распространено. Заброшенные земли в настоящее время используются для других целей. В тропических лесах острова, находящихся в подножьях пика Гунунг Бинтан-Бесар, теперь растительность состоит из диптерокарповых и многих других растений.

Фауна 

Различные виды морских животных и растений находятся под водой. От кальмаров до улиток, от разных видов рыб до устриц — несколько морских видов, включая морских черепах найдены здесь. Дельфины также были замечены в этих местах. Многообразие и разнообразие морской жизни является очень привлекательным. Дикими животными, которых видели в лесах острова, являются: , нектарницы, орлы и коршуны.

Морские черепахи 

Морские черепахи — особый вид Индонезии и её многочисленных островов, включая Бинтан; шесть видов из семи этого вида можно найти только в Индонезии. Акт защиты № 5 1990 года о сохранении природы и экосистемы; постановление правительства Индонезии № 7 того же года о сохранении флоры и фауны, созданное правительством Индонезии из-за подписания Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, обеспечивают защиту этих видов.

Остров Бинтан был одним из тех мест, где черепах можно было найти в большом количестве, а в 1950-х годах, во время гнездования, по крайней мере 2 гнёзда можно было каждый день найти на береговой линии Bintan Resorts. Теперь гнёзда можно найти не так часто, как в прошлом. Черепашьи следы, гнёзда, яйца и яичная скорлупа были выявлены в ходе исследований, проведенных патрулем не только в Bintan Resorts, но и на пляже Pasir Pasan. В Bintan Resorts были найдены гнёзда черепахи бисса (Eretmochelys imbricata) и зелёных черепах (Chelonia mydas). Департамент научных исследований и Отдел экологии и здоровья Bintan Resorts уверены, что гнёзда черепах сохраняются на Бинтане и сохраняются в небольших деревнях.

История 

Из-за стратегического положения на торговом пути между Китаем и Индией остров имеет богатую историю. Наряду с малайцами и бугисами в этом регионе доминировали португальцы, голландцы, арабы и британцы в разное время, став таким образом частью истории Бинтана. Многие местные внутренние распри между малайцами и бугисами, морские сражения, вторжения европейцев, также стали частью истории острова. С середины XVI века земли Бинтана, как и остального архипелага  принадлежали Джохорскому султанату вместе с островами .

Ранняя история Бинтана связана с историей холмов Нагоя, части Батама, острова возле Бинтана и других островов архипелага Риау. Китайские хроники говорят, что Батам был заселен в 231 году нашей эры. Бинтан перешёл под контроль Малаккского султаната в XIII веке. После уничтожения Малаккского султаната португальцами эти земли принадлежали султану Джохора и были под его властью до XIX века.

Острова Риау занимали центральное место в великих Малайских королевствах или султанатах, которые знали как «Малайский мир», который распространил своё влияние от Суматры до Борнео. На протяжении веков на архипелаге жили малайцы и оранг-лауты. Они поселились на Бинтане. Эти два народа составляли основу населения малайских королевств со времен Шривиджаи. У них был полный контроль над торговыми путями, идущими через проливы. Мигранты из Китая и Индокитая, хоть и пришли позже, поселились на огромной территории Азии. После уничтожения Малаккского султаната в 1511 году острова Риау стали частью султаната Джохор или Джохор-Риау, основанном на острове Бинтан. Острова считались центром малайской культуры.

В течение XII и XIII веков остров был под властью Шривиджаи. Шри Три Буана, член королевской семьи Палембанга, посетил острова Риау в 1290 году. Королева Бинтана встретила его и они основали стратегический альянс. Они переехали в Бинтан вместе с флотилией из 800 судов, где Шри Три Буана стал королём. Вскоре Бинтан и его проливы получили репутацию «Пиратского острова» из-за малайских пиратов, грабивших проплывавшие мимо острова корабли. Малайцы вынуждали китайские корабли, возвращающиеся из Индийского океана, плыть к портам Бинтана. Тех, кто отказывался, были атакованы. Большое количество китайской керамики было найдено на Бинтане, некоторые восходят к раннему периоду династии Сун (960—1127). Арабский путешественник, Ибн Баттута, писал о островах Риау: «Здесь есть маленькие острова, на которых живут вооруженные черные пираты, стреляющие отравленными стрелами и обладающие вооруженными военными кораблями; они грабят людей, но не порабощают их.» Дневники капитанов китайских судов свидетельствуют о том, что эти инциденты происходили в XII веке. Даже после нескольких столетий Бинтан ещё называют «Пиратским островом».

Демография 
Хотя Бинтан и является большим островом по сравнению с другими островами архипелага, он является малонаселенным. Так как голландцы владели островами долгий период, их влияние можно отчетливо увидеть на острове. Население острова составляет около 300 000 человек и состоит из малайцев, индонезийцев, бугисов, китайцев и оранг-лаутов. Индонезийцы мигрировали на остров в больших количествах, и, как результат, малайцы, первоначальные обитатели архипелага, составляют сейчас меньшинство на нём. Это объясняется тем, что остров находится недалеко от Малайзии и Сингапура и индонезийцы едут в это место, чтобы переехать в Сингапур. В административном центре округа Бинтан Танджунг Пинанг, городское население увеличилось с 98 871 человек в 1998 году до 134 940 человек в 2004 году.

Инфраструктура 

Для удовлетворения программы развития Бинтана в 1991 началось строительство современной инфраструктуры с первоначальными инвестициями в размере 170 миллионов долларов США. Так как остров был доступен только через переправы приоритет был отдан строительству паромного терминала в Бантар Бентан Телани. На данный момент есть три паромных терминала и два грузовых морских порта мощностью 10-12 тысяч тонн валового веса. Также на острове есть аэропорт Раджа Хаджи Физбулла.

Пляжи и курорты 

18 июня 1996 года президент Индонезии и премьер-министр Сингапура запустили 23 000 гектаров зоны пляжа Лагой, как курорт, контрактом на 70 лет между правительством Бинтана и компанией PT Bintan Resort Cakrawala.

Популярный пляж Трикора находится на востоке острова, в то время как курорт Bintan International Resorts (который также известен как Лагой) — на севере. На пляже Лагой находятся отели высокого класса, такие как Nirwana Resort Hotel, Maya Villa, Mayang Sari Beach Resort, Banyu Biru, Nirwana Beach Club, Banyan Tree Bintan, Angsana Resort & Spa, Club Med Ria Bintan и Bintan Lagoon Resort. На этих курортах также созданы поля для игры в гольф. Курорты и гостиницы на пляже Трикора доступны и для среднего класса. Некоторые из них: Bintan Agro Beach Resorts, множество курортов с местами для рыбалки, такие как Ocean Bay Resort и Kolam Kelong Trikora. Существует также курорт, который предоставляет курсы обучения дайвингу, называемый Traveler Pondok Wisita. Посетители могут остановиться в номерах с кондиционированным воздухом и некондиционированным за ночь до обучения. Популярные курорты и отели за пределами пляжа Лагой: остров Никой (остров, расположенный у восточного побережья Бинтана), Mana Mana Beach Club, Bintan Lagoon Resort, Loola Adventure Resort, Bintan Agro Beach Resort, Hotel Sadaap, Pelangi Hotel, Comfort Hotel & Resort и Hotel Laguna.

Пляж Трикора 

Группа пляжей Трикора находится на востоке острова; пляжи пронумерованы от 1 до 4 в порядке с юга на север. Наиболее известен четвёртый пляж Трикора (), который также является самым северным пляжем. На береговой линии пляжа Трикора высажены пальмы. Водные виды спорта и дайвинг — популярные виды занятия во время отдыха на курорте Bintan Agro Beach Resort, который находится на пляже. Популярным курортом на пляже Трикора также является Bintan Bukit Kursi Resort.

Bintan Resorts 

Bintan Resorts — один из курортов острова Бинтан и занимает площадь в 23 000 гектаров. Хотя территория принадлежит Индонезии на острове работают граждане Сингапура, которым легко добраться до острова. В результате в отелях и магазинах принимают не индонезийские рупии, а в сингапурских или в американских долларах. На курорте Britan Resorts белый песчаный пляж, который простирается на 50 километров. Как сообщается, были разработаны 3000 гектаров курорта. Курорт разделён на четыре области — Nirwana Gardens, Laguna Bintan, Ria Bintan и Bintan Lagoon.

Banyan Tree Bintan 

Banyan Tree Bintan находится на северо-восточной оконечности острова Бинтан и в 45 минутах на пароме от Сингапура. В этом курорте делаются спа-процедуры с использованием масел и сливок. Большинство вилл расположены на камнях в море, многие расположены в окружении густых лесов.

Bintan Lagoon Resort 
Bintan Lagoon Resort — крупнейший из курортов Бинтана. Вмещает 1000 гостей. Развлечениями на этом курорте являются два поля для гольфа с видом на море, стрельба из лука и дорожки для катания на велосипедах.

Bintan Agro Beach Resort 

Bintan Agro Beach Resort — отель и курорт, находящийся на восточном побережье острова. Курорт был создан благодаря инвестициям из Сингапура. Два бассейна, два ресторана, множество водных видов спорта и спа-центр. Собственный пляж курорта маленький и грязный, но на этом пляже устраивается подводные плавания и туры до соседних островов с белыми песчаными пляжами (15 минут на лодке). К курорту также относится Nostalgia Yasin Bungalow, бюджетный гостевой дом, находящийся в 2 километрах от курорта и Bintan Cabana Beach Resort, находящийся в 10 километрах.

Laguna Bintan 
Laguna Bintan — курорт, находящийся в северной части острова, который известен отелем Angsana Resort & Spa.

Примечания

Ссылки 

 

Острова Индонезии
Острова Южно-Китайского моря
Курорты Индонезии
Риау